Casolesi – abitanti di Casola di Napoli
Casolesi – abitanti di Casole Bruzio
Casolesi – abitanti di Casole d'Elsa